Stenomicra är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Stenomicra i familjen savflugor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen dvärgflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Savflugor
Stenomicra